Baron Zouche, titre porté par des pairs d'Angleterre, cadets de la maison de Rohan ;
  (mort en 1585), homme politique anglais, membre du Parlement ;
 Richard Zouche (v. 1590-1661), jurisconsulte anglais ;
 .

Voir aussi